est le titre de plusieurs films :
 The Fugitive, un film américain réalisé par D.W. Griffith, sorti en 1910 ;
 The Fugitive, un film américain réalisé par Francis Ford, sorti en 1912 ;
 The Fugitive, un film muet américain réalisé par Wallace Reid, sorti en 1913 ;
 The Fugitive, un film américain réalisé par Allan Dwan, sorti en 1913 ;
 The Fugitive, un film muet américain réalisé par Charles H. France, sorti en 1913 ;
 The Fugitive, un film muet américain réalisé par Frederick Sullivan, sorti en 1916 ;
 The Fugitive, un film américain réalisé par Harry L. Fraser, sorti  en 1933 ;
 The Fugitive est le titre original du film américano-mexicain sorti en France sous le titre Dieu est mort, réalisé par John Ford, sorti en 1947 ;
 The Fugitive est le titre original du film américain sorti en France sous le titre Le Fugitif, réalisé par Andrew Davis, sorti en 1993.